Rincón (livada)
Rincon (odsječeni rukavac), odsječeni riječni rukavac
Nacionalni park Rincón de la Vieja
Estación Rincón
Rincon Valley, Arizona
Rincónski zapotečki jezik
Purísima del Rincón
Rincón (prezime)
SAD
 Rincon de los Esteros, meksički land grant u današnjem okrugu Santa Clari, Kalifornija
 Rincon, Kalifornija, indijanski rezervat
 Rincon Hill, San Francisco, Kalifornija, četvrt i reljefni oblik
 Rincon, Georgia, gradić
 Rincon Island, Kalifornija, umjetni otok kod Rincon Pointa na pacifičkoj obali
 Rincon Mountains, gorje u Arizoni
 Rincon, Novi Meksiko, CDP u okrugu Doña Ani
 La Rinconada, povijesno naselje u Novom Meksiku, okrug Bernalillo, u podnožju gorja Sandije, 1 milju sjeverno od Alamede
 Rinconada, naselje u Novom Meksiku, okrug Rio Arriba
 Rociada, naselje u Novom Meksiku, okrug Sam Miguel, staro ime Rincon
 Rincon, naselje u Novom Meksiku, okrug Bernalillo, istočno od Tijerasa
 Rincon, okrug Riverside, Kalifornija, zemljišni potez na objema obalama rijeke Santa Ana, 10 do 20 milja južno od Riversidea. Naselje duž rijeke na točki prijelaza, poslije preimenovano u Prado danas je grad duhova.
 Rincon (jahanje na valovima), lokacija na plaži kod Rincon Pointa koji je na crti Ventura / Santa Barbara na pacifičkoj obali

Izvori